Gisèle Littman-Orebi plus connue sous le nom Bat Ye'or, essayiste britannique, juive d'origine égyptienne.
 Sylvain Orebi, directeur de la marque Kusmi Tea.

Homonymie
Homonymie de patronyme